Andy Soucek – pilota automobilistico austriaco naturalizzato spagnolo
 Filip Souček – calciatore ceco
 František Souček – atleta boemo
 Tomáš Souček – calciatore ceco